BARF, oftewel "Bones And Raw Food"
Van het Engels to barf: braken